Osoby o nazwisku Paderewski:
 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – pianista, kompozytor, polityk, premier Polski
 Józef Paderewski (1871-1958) – nauczyciel gimnazjalny, przyrodni brat Ignacego
 Stanisław Paderewski (1875-1914) – inżynier górniczy, oficer Legionów Polskich, przyrodni brat Ignacego
 Inne:
 Paderewski – polski pociąg pancerny z okresu II wojny światowej
 Paderewski – liceum i szkoła podstawowa w Lublinie